Vascular puede referirse a:

 Adjetivo que hace referencia a los vasos o los conductos por los que circula la sangre u otros líquidos en los animales o en las plantas; 
 Los vasos sanguíneos, en los vertebrados; o
 El tejido vascular, en las plantas.